perifrasi
Perifrastica attiva
Perifrastica passiva